Le Grand Prix moto d'Autriche 2020 est la cinquième manche du championnat du monde de vitesse moto 2020, la quatrième pour la catégorie MotoGP.

Cette  édition du Grand Prix moto d'Autriche se déroulera du 14 au  sur le Circuit de Spielberg à Spielberg.

Classement MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

Notes 

2020
Sport en Autriche en 2020
Sport en août 2020
Autriche